

Возжайка — колишнє село, Граховський район, Удмуртія
 Возжайка — річка в Удмуртії, права притока Тойми